Trübenbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Trübenbach (Gemeinde Gaming), Streusiedlung im Erlauftal, Gemeinde Gaming in Niederösterreich
 Trübenbach (Röthenbach im Emmental), Wohnplatz in der Gemeinde Röthenbach im Emmental, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Trübenbach (Weidhausen), Dorf der Gemeinde Weidhausen bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern

von Gewässern:
 Trübenbach (Hahnenbach), rechter Zufluss des Hahnenbachs (zur Nahe) in Kirn, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Trübenbach (Regen), linker Zufluss des Regen bei der Kienmühle, Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern

Trübenbach ist ein Familienname:
 Heinrich Trübenbach (1823–1896), evangelisch-lutherischer Pfarrer und Ortschronist
 Johann Trübenbach (* um 1704; † 1781), deutscher Maler
 Oskar Trübenbach (1900–1992), deutscher Politiker (NSDAP)
 Paul Trübenbach (1876–1934), deutscher Autor und Verleger

Siehe auch:
 Triebenbach
 Trübbach